Dobravica (Ig), een plaats in de Sloveense gemeente Ig
 Dobravica (Radovljica), een plaats in de Sloveense gemeente Radovljica
 Dobravica (Šentjernej), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjernej